Nathanael Briegel ( Nat Briegel) est un guitariste et compositeur né en France à Mulhouse le .

Biographie 
Né en 1964, il commence à étudier la guitare à 15 ans avec Jean-Claude Jones, René Bosc et Gérard Marais. À 17 ans, il joue dans diverses formations du sud de la France et enseigne au Jazz-Action de Montpellier.

En 1983, il obtient une bourse du Ministère de la culture - Direction de la musique et de la danse, pour se perfectionner au Guitar Institute of Technology de Los Angeles dont il sortira diplômé en 1986 avec mention spéciale jazz et fusion. Il étudie avec Scott Henderson, Joe Diorio et particulièrement avec Frank Gambale, une nouvelle approche de la technique instrumentale, le sweep-picking.

Parallèlement, il travaille dans plusieurs studios de Los Angeles en tant que guitariste et programmateur de boîtes à rythmes et se produit dans de nombreux clubs de L.A. avec d'autres musiciens, notamment la chanteuse japonaise Keiko Sugaï.

De retour en France en 1988, il joue dans plusieurs formations, du duo au quintet avec le guitariste Jean-Marie Viguier, Out to Lunch, Sable Chaud.

En 1989, il crée avec son frère Cyrille le Briegel Bros Band et enseigne au Centre musical créatif de Nancy, responsable de la classe de technique sweeping et de l'atelier fusion.

En 1994 il devient membre du big-band Shake Orchestra (Orchestre régional de jazz en Lorraine) et fin 1995, participe à l'enregistrement du nouveau CD de J.M. Viguier : Sage.

Depuis, sa carrière se confond avec celle de Briegel Bros Band et celle du trio Catalina fondé avec son frère Cyrille et le percussionniste Yvon Susini.

Enfin en 1999, il enregistre Détours, deuxième album sous son nom qui est distingué de trois étoiles par le magazine Jazzman. Depuis lors, les tournées de concerts se succèdent en Europe, au Japon et bien sûr en France.

En 2000, il fonde avec trois guitaristes lorrains le quartet de guitares 4 Guitars Only dont la création sera jouée dans le cadre des concerts IRTS-Forum/EMD en  à Nancy et aux Trinitaires à Metz. Parallèlement les tournées de concert continuent avec Briegel Bros. Band : Suède Norvège en , France en mars/, Pologne en avril/ , Hongrie en juin/.

Il se produit toujours avec le Trio Catalina sur de nombreuses scènes régionales et joue du banjo dans des formations de jazz Nouvelle-Orléans locales.

En 2001, il joue du tres (guitare Cubaine) dans le Trio Cubano, avec Ulysse Piedra au chant et à la guitare, Yvon Susini aux percussions (le même qu'avec le Trio Catalina), le répertoire de ce trio est essentiellement composé de chansons traditionnelles cubaines et de musique brésilienne.

En 2002, il rejoint la formation chanson Française-musette-manouche Le P'tit Orchestre du grand Sérieux. Il rejoint également l'orchestre qui accompagne les chorales d'enfants et adolescents de l'ALCEMS, plusieurs concerts à Sarreguemines, Metz, Dombasle. La même année il participe en tant que producteur artistique à l'enregistrement du premier album de Samson Schmitt (jazz manouche) Djieske.

Fin 2003, il rejoint le groupe George, formation du chanteur aux accents rock Éric Faraille (anciennement Buffet Froid), et participe à l'enregistrement de l'album du groupe ainsi qu'à plusieurs concerts en région Lorraine.

En , il participe en tant que producteur artistique à l'enregistrement de l'album du guitariste et chanteur manouche Dorado Schmitt.

Il rejoint début 2005 le groupe de Country Music Les Rebels, avec lequel il participe à une dizaine de soirées et de festivals dans l'Est de la France ainsi qu'en Belgique. Il participe à un stage de musiques populaires cubaines à La Havane à Cuba, où il perfectionne sa pratique du tres. Il participe avec le Briegel Bros Band au Festival international de musique de Safi / El-Jadida au Maroc, au Festival Minnesota sur Seine à Minneapolis avec le guitariste manouche Dorado Schmitt.

En 2006, il participe en tant que producteur artistique et musicien invité à l'enregistrement du deuxième album de Samson Schmitt, enregistre avec le Briegel Bros Band l'album Co-Errances, et fait une tournée avec l’Ulises Piedra Quartet (avec Jacques Tellitocci et Jean-Luc Déat). Il constitue en parallèle de ses autres formations le groupe de country rock The Yankees dont il est le leader.

En Avril 2007, il  participe à  nouveau un  stage de musiques populaires cubaines à La Havane à Cuba, ou il y perfectionne sa pratique du Tres. 

En , le Briegel Bros Band fait une tournée au Brésil.
 
En 2009 et 2010, concerts avec les Yankees essentiellement. 

En 2011, plusieurs séjours en Asie (Taiwan) pour y travailler dans diverses formations musicales avec son frère Cyrille installé là bas (musique brésilienne, musiques cubaines et variétés internationales).

Retour en France en été pour y jouer avec The Yankees (Mirande, Forges les eaux, Touques, etc.)

En 2012, il rejoint la formation Country « Route 67 », et devient le remplacent attitré du guitariste lead du groupe Country « Texas Sidestep ».

Egalement en 2012,  il participe  en tant que producteur artistique (et musicien sur un titre) à l’enregistrement du 1er album du violoniste manouche Timbo Mehrstein « Maré Tchavengé » (Jazz manouche) pour le label EMD.

En Janvier 2013, il  participe à  un  stage de percussions  cubaines à La Havane à Cuba.
Depuis 2013, concerts avec Route 67 essentiellement, ainsi que Musique Cubaine.
  
En  juin 2016, il participe en tant que guitariste, tresero, arrangeur et directeur artistique à la création de deux clips vidéo « Sauve-moi » et « Vivir sin ti » pour Orelvis Perez, jeune chanteur/compositeur Cubain.

À partir de janvier 2017, il s'installe à Cuba  (La Habana), où il travaillera en tant que Tresero (petite guitare cubaine) avec le groupe « Alexi y su Vayven » ainsi que le groupe « Raices Caribena) avec lesquels il participera à de nombreux concerts à La Havane.

Parallèlement à son activité de concerts, il travaille également en tant qu'assistant ingé-son avec Mr Philippe Duval, un compatriote ingénieur du son et propriétaire du studio d'enregistrement Oriade à La Havane, avec lequel il participera à plusieurs enregistrements d'artistes Cubains.

En 2018, il rejoint la très célèbre formation de musique traditionnelle cubaine (Son) « El Septeto Habanero » (qui va feter ses 100 ans d'existence en 2020), et avec laquelle il jouera dans les salles de concert les plus prestigieuses de la Havane tels le « Palacio de la Rumba », le teatro Jose Marti, le grand théatre « Alicia Alonzo », le « Salon Rosado de la Tropical» ainsi que le club « El Tablao ».

Discographie

Soliste et compositeur 
 Briegel Bros Band -Voyages en Eaux Troubles (EMD 9401)
 Briegel Bros Band - Jazz from France 97 French Music Office New-York
 Briegel Bros Band - Détours (EMD 9901)
 Briegel Bros Band - Co'Errances (EMD 0602)
 Briegel Bros Band - BBB Trio Live NJP 2006  DVD+ Cd audio)

Musicien invité 
 Sage de Jean-Marie Viguier Trio (EMD 9601) - titre: "Thirty all"
 Alicia de Samson Schmitt / Timbo Merhstein Gypsy Jazz Band (EMD 0701) - titre:" Groovin' high"
 Maré tchavengé de Timbo Mehrstein Gypsy Jazz Ensemble (EMD 1201) - titre: " Les parapluies de Cherbourg"
Electric Maloya de Jamy Pedro - titre:  "Po diyal" et "La fet Kaf"

Directeur artistique 
 Djieske de Samson Schmitt quintet ( EMD 0201)
 Dorado Sings de Dorado Schmitt Quintet (EMD 0501)
 Alicia de Samson Schmitt / Timbo Merhstein Gypsy Jazz Band (EMD 0701)
 Maré tchavengé de Timbo Mehrstein Gypsy Jazz Ensemble,(EMD 0701)

Liens externes 
 Site officiel Briegel Bros Band
Facebook Page Briegel Bros Band
Chaine Youtube Nat Briegel
Facebook Page Nat Briegel

Guitariste français de jazz
Compositeur français de jazz
Naissance en décembre 1964
Naissance à Mulhouse